Search Party ist der Titel folgender Werke:

 Search Party (Fernsehserie),  US-amerikanische Fernsehserie (seit 2016)
 Search Party (2014), US-amerikanische Filmkomödie
 Search Party (2016), US-amerikanische Kurzfilm